Букша има више значења:

 Букша (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Букша (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији